Puyravault puede referirse a:

 Puyravault, comuna de Charente Marítimo (Francia).
 Puyravault, comuna de Vendée (Francia).